Villa Sanagasta, een plaats in de Argentijnse provincie La Rioja
Sanagasta (departement), een departement van de Argentijnse provincie La Rioja